Юрий-Владимир Остапович Герета (; ) — украинский футболист, вратарь клуба «Рух» (Львов).

Клубная карьера 
Юрий-Владимир начинал свою карьеру в «Карпатах» и выступал за их юношескую команду 2004 года рождения. В сентябре 2020 года он стал вратарём юношеского состава «Руха». Юрий-Владимир дебютировал за взрослую команду этого клуба 25 октября того же года в матче украинской премьер-лиги против луганской «Зари»: на 90-й минуте он заменил Александра Бандуру и успел пропустить 1 мяч за остаток встречи. Президент «Руха» Григорий Козловский высоко оценил талант молодого вратаря и отметил, что он привлёк внимание больших европейских клубов.

Карьера в сборной 
В 2020 году Юрий-Владимир провёл 2 игры за юношескую сборную Украины (до 16 лет). Он пропустил 2 мяча в матче с бельгийскими сверстниками и 3 — с южнокорейскими.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Рух» Львов